The Project (2002), Britse film uit 2002
 Velvet Revolver, Amerikaanse hardrockband die begon onder de naam The Project